Jméno a příjmení Michal Dlouhý má více nositelů:

 Michal Dlouhý (herec) (* 1968) – český herec
 Michal Dlouhý (historik) (* 1962) – český historik, spisovatel, právník a policista
 Michal Dlouhý (kulturista) – český kulturista